Mulei Ali ibne Raxide (c. 1440-1512) — alcaide e fundador de Xexuão, figura da luta muçulmana contra as instalações dos cristãos em Marrocos

Arraxide de Marrocos (1631-1672) — sultão de Marrocos entre 1666 e 1672, considerado o fundador da Dinastia Alauita que desde então reina em Marrocos

Arraxide, Príncipe de Marrocos (n. 1970) — filho mais novo do falecido rei Haçane II de Marrocos, irmão de Maomé VI

Desambiguações de antropônimos